Irodalmi művek
 Az arany ember (1872) Jókai Mór regénye
 Az arany ember (1885) Jókai Mór drámája
 Az aranyember (1953) Philip K. Dick novellája
Filmek
 Az aranyember (1918) Korda Sándor filmje Jókai Mór regényéből
 Az aranyember (1936) Gaál Béla filmje Jókai Mór regényéből
 Az aranyember (1962) Gertler Viktor filmje Jókai Mór regényéből
 Az aranyember (2005) Gárdos Péter tévéfilmje
 Az aranyember (2007) musical